Подборовье-2 — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 20 км к северо-востоку от Пскова, в 16 км к северо-западу от деревни Подборовье-1 и в 12 км к западу от деревни Торошино.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района